Podcięta Turnia – skała w Dolinie Kobylańskiej we wsi Kobylany
 Podcięta Turnia – skała na wzgórzu Lipówki w miejscowości Olsztyn